Harta statelor europene în funcție de produsul intern brut (PIB) nominal în miliarde dolari americani (USD). 
Datele sunt oferite de Fondul Monetar Internațional pentru anul 2019.

Lista statelor europene în funcție de PIB nominal (în miliarde USD)  
Aceasta este o listă a tuturor statelor europene în funcție de produsul intern brut în dolari americani la cursurile de schimb oficiale ale guvernului sau pieței (PIB nominal). Harta economică și politică a Europei include de asemenea Turcia, Kazahstan, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Kosovo, un teritoriu disputat al Serbiei.

Vezi și 
Economia mondială
Uniunea Europeană

Surse 
Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook Database, ediția din aprilie 2016 (în engleză)
Fondul Monetar Internațional, World Economic Outlook Database, ediția din octombrie 2016 (în engleză)

Referințe